Dobyns ist der Familienname folgender Personen:

 Jay Dobyns (* 1961), US-amerikanischer verdeckter Ermittler und Buchautor
 Stephen Dobyns (* 1941), US-amerikanischer Schriftsteller